Brickley est un patronyme porté notamment par :

 Connor Brickley (1992-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Daniel Brickley (1995-), joueur professionnel américain de hockey sur glace.